Наин — многозначный термин.

Топоним 
 Наин — город в Галилее, в котором Иисус Христос, согласно Евангелию, воскресил умершего сына вдовы.
 Наи́н — город в иранском остане Исфахан.
 Наи́н — шахрестан в составе иранского остана Исфахан.

Фэнтези 
 Наин I — в книгах Толкина один из королей гномов.
 Наин II — в книгах Толкина один из королей гномов.
 Наин (Средиземье) — в книгах Толкина один из гномов королевского рода.

Другое 
 Наин — «Гном Смерти» в Тайной доктрине Блаватской.

Примечания